Sainte Radegonde désigne plusieurs saintes des Églises chrétiennes :

 Radegonde de Chaumont (), ou Aragone, avec sainte Oliviera, martyrisées à Chaumont-en-Bassigny (Haute-Marne) par les Huns d'Attila ; célébrées le 3 février.
 Radegonde de Poitiers († 587), la plus célèbre, reine des Francs,  de Clotaire , fondatrice du monastère de Sainte-Croix à Poitiers ; célébrée le 13 août.
 Radegonde de Wellenbourg († 1330), ou Radiane, vierge, simple servante au château de Wellenbourg dans le diocèse d'Augsbourg, tuée par les loups ; célébrée le 13 août.

Références